Пентланд () — фамилия. Известные носители:
 Пентланд, Джон (Генри Джон Синклер, лорд Пентланд, 1907 — 1984) — духовный практик, мистик, Президент Гурджиевского Фонда.
 Пентланд, Фредерик (, 1883 — 1962) — английский футболист и тренер; выступал за сборную Англии по футболу.